Triassochorista kirgizica  — ископаемый вид скорпионниц рода Triassochorista из семейства Parachoristidae (Triassochoristidae). Обнаружен в триасовых отложениях Киргизии (Ош, урочище Мадыген, карнийский ярус, около 230 млн лет). Длина переднего крыла 14,5 мм. 
Вид Triassochorista kirgizica был впервые описан по отпечаткам крыльев в 1997 году российским палеоэнтомологом Виктором Григорьевичем Новокшоновым (Палеонтологический институт РАН, Москва, Россия). Включён в состав рода  (из подсемейства ) вместе с видом Triassochorista nana. Сестринские таксоны скорпионниц: Neoparachorista, , , , , , . Видовое название T. kirgizica дано по имени типового местонахождения (Киргизия).

Примечания

Ссылки 
 eol.org: Triassochorista kirgizica.

Вымершие скорпионницы
Фоссилии, описанные в 1997 году
Насекомые триасового периода